Skup Kemijske peći (eng. Fornax Cluster; Klaster Fornax) je skup galaksija udaljen oko 60 milijuna svjetlosnih godina (18.5 milijuna parseka) koji je nalazi u zviježđu Kemijske peći. Sastoji se od oko 200 galaksija, većinom eliptičnih i spiralnih.

Ovaj klaster spada u Mjesni superskup. 

Najsjanjija galaksija u skupu jest NGC 1316, koja se nalazi na njegovom rubu, a riječ je o eliptičnoj radio galaksiji koja je ujedno jedna i od najvećih u klasteru. Središnja galaksija, druga po sjaju, jest eliptična galaksija NGC 1399.

Neke od galaksija su vrlo slične našoj, kao npr. IC 1993, a neke su popularne mete za promatranje, kao npr. velika spiralna galaksija NGC 1365, koja je vidljiva na slici dolje i malo desno od sredine. Neke od galaksija su nepravilne, kao npr. NGC 1427A. Većina galaksija je eliptična, a neke imaju i prečku, kao npr. NGC 1460, a jedna ima i dvostruku, NGC 1375. Neke se vide rubno, kao npr. IC 335. 

Klaster također sadrži i desetak ultrakompaktnih patuljastih galaksija, a sve se nalaze u blizini središnje galaksije NGC 1399. Upravo je ovaj klaster mjesto gdje su ultrakompaktne patuljaste galaksije prve otkrivene, i to 2003. godine.

Klaster Kemijske peći se generalno može podijeliti na dvije skupine. Prva i glavna skupina obuhvaća galaksiju NGC 1399 i veliki broj galaksija iz klastera, dok se druga manja skupina nalazi na rubu, a riječ je o galaksiji NGC 1316 i nekoliko drugih galaksija u blizini. Druga je skupina u procesu spajanja s prvom, te se smatra da će se u dalekoj budućnosti i spojiti.

Sve se galaksije u skupu udaljavaju od nas, većina njih oko 1600 km/s, a neke i do 2000 km/s. Najsporije se udaljava galaksija NGC 1375, samo oko 740 km/s. Ponekad se spori njena udaljenost zbog sporog udaljavanja, pa neki smatraju da ne pripada ovom klasteru.

Velika većina galaksija je pobrojano u Novom općem katalogu, a neke su pobrojane i u Indeksnom katalogu. Neke su pobrojane i u PGC te ESO katalozima.

Klaster sadrži i velik broj međugalaktičkih zvijezda.

Članovi

Vidi još 
Skup Djevica

NGC katalog
Indeksni katalog
Galaktički skupovi